Diamonds World Tour — пятый концертный тур барбадосской певицы Рианны. В сентябре 2012 года, после выступления на MTV Video Music Awards (2012) певица объявила о том, что отправится в тур в поддержку своего нового седьмого студийного альбома Unapologetic (2012). Тур начался 8 марта 2013 года в Буффало, штат Нью-Йорк и закончился 15 ноября того же года в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Критики похвалили тур и отметили художественный рост певицы. Из-за высокого коммерческого успеха были добавлены новые даты концертов. По данным журнала Billboard тур собрал $137,982,530 за 87 шоу и стал пятым самым прибыльным мировым туром 2013 года.

Образ 
Во время выступления, Рианна появлялась на сцене в нескольких разных костюмах. Костюм для открытия шоу был создан итальянским модельером Риккардо Тиши для Givenchy.

Сет-лист 
 «Mother Mary»
 «Phresh Out the Runway»
 «Birthday Cake»
 «Talk That Talk»
 «Pour It Up»
 «Cockiness (Love It)»
 «Numb»
 «You da One»
 «Man Down»
 «No Love Allowed»
 «Rude Boy»
 «What’s My Name?»
 «Jump»
 «Umbrella»
 «All of the Lights»
 «Rockstar 101»
 «What Now»
 «Loveeeeeee Song»
 «Love the Way You Lie (Part II)»
 «Take a Bow» / «Cold Case Love» / «Hate That I Love You»
 «We Found Love»
 «S&M» / «Only Girl (In the World)» / «Don’t Stop the Music»
 «Where Have You Been»
На бис:
  «Stay»
  «Diamonds»

Источник:

Примечания
 Во время выступления в Стамбуле, Рианна открывала шоу песней «Phresh Out the Runway»

Даты концертов

Отменённые концерты

Примечания 

Концертные туры 2013 года
Концертные туры Рианны